Серге́евский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Благовещенского района Амурской области. 

Административный центр — село Сергеевка.

История 
21 сентября 2005 года в соответствии с Законом Амурской области № 51-ОЗ муниципальное образование наделено статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Археология 
В шести километрах от села Сергеевка на берегу озера Конопляного находится исторический памятник «Сергеевка Городище-4». Это городище даурского типа, точнее — два городища. Они соединены между собой дополнительным валом. В них могли проживать князья монголоязычных народов, также есть версия, что это городки-сторожевые посты XVII века.

Примечания

Ссылки 
 Муниципальное образование на сайте района 

Муниципальные образования Благовещенского района (Амурская область)
Сельские поселения Амурской области